Alf Nilsson kan avse:

 Alf Nilsson (1930–2018), skådespelare
 Alf Nilsson (musiker) (1940–2020), oboist och professor
 Alf Nilsson (psykolog) (född 1936), professor i klinisk psykologi